Hemmschuh steht für:
 Hemmschuh, Gerät zum Abbremsen von Fahrzeugen
 Hemmschuh (Berg), 846 m, Berg bei Rehefeld-Zaunhaus, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Hemmschuh (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet rund um den gleichnamigen Berg, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen